La stagione 1995 del Deutsche Tourenwagen Meisterschaft era la dodicesima stagione del Campionato tedesco Touring. Il campionato fu diviso in due serie, il DTM vero e proprio con sette prove e l'ITC con cinque prove. Entrambi i campionati furono vinti da Bernd Schneider con la Mercedes-Benz Classe C V6 del team D2 AMG-Mercedes.

Team e piloti

Programma e risultati

Risultati e classifica

† Piloti che non hanno terminato la gara ma classificati avendo percorso oltre il 90% della distanza prevista

Altri progetti

Collegamenti esterni

1995
Serie e competizioni motoristiche nel 1995